Martos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Martos (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar